Leopold II de Bèlgica (Brussel·les, 1835 - 1909), segon monarca dels belgues després del seu pare el rei Leopold I 
 Leopold II del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, 1747 - 1792), gran duc de Toscana (1765 -1790), Rei d'Hongria, Bohèmia i emperador del Sacre Imperi (1790 -1792) 
 Leopold II de Toscana (Florència, 1797 - Roma, 1870), Arxiduc de la Casa d'Àustria que esdevingué gran duc de Toscana